Хосеба Сулайка Ирурета (; р. , Дева) — баскский  и .

Биография 
Окончил университет Деусто в Бильбао, докторскую степень получил в Принстоне. Возглавляет центр баскских исследований в Невадском университете в Рино.

В своих научных работах Сулайка исследовал феномен баскского терроризма. По мнению учёного, корни преступлений, совершённых баскскими националистами, следует искать не в политической и экономической ситуации, а в баскской культуре. На материале народного творчества он пытался доказать наличие у басков позитивного отношения к насилию и смерти.

Концепция Сулайки вызвала широкое обсуждение, в котором приняли участие Хулио Каро Бароха и Хон Хуаристи. Её автора обвиняли в моральном релятивизме и оправдании преступников. Кроме того, антрополог проигнорировал, по мнению его оппонентов, схожие сюжеты в культуре других народов и неоднородность баскского общества. Указывалось, что основатели ЭТА, выросшие в образованных испанизированных семьях, не имели реальной связи с традиционной культурой.

Литература 
 Кожановский А. Н. Быть испанцем… — М., 2006.

Ссылки 
 G. Gastaminza. «Nos falta aún una cultura del duelo ante el dolor real que ha causado ETA» // El País

Родившиеся в Деве (Испания)‎
Антропологи Испании
Антропологи США
Писатели Страны Басков